Les mots rhodesiensis et rhodesiense sont des déclinaisons (notamment le nominatif singulier, masculin ou féminin pour le premier et neutre pour le second) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « de Rhodésie ».

En taxonomie, ces mots sont utilisés comme épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales actuelles ou fossiles découvertes ou décrites en Rhodésie (Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, ou Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe).
 Homo rhodesiensis, notamment, est une espèce humaine éteinte, présente en Afrique durant le Pléistocène moyen.
 Pour d'autres espèces portant l'une de ces deux épithètes spécifiques, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique